Almaluez är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Almaluez ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almaluez är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Almaluez. Runt Almaluez är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arcos de Jalón,  km söder om Almaluez. Trakten runt Almaluez består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon